André Caillet (1902-1925) – calciatore francese
 Jean-Philippe Caillet (1977) – calciatore francese
 Maurice Caillet (1933) – medico e scrittore francese